Чемпионат Дании по шахматам 1977 года проходил в Копенгагене.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1977

Чемпионаты Дании по шахматам
1977 год в шахматах
Спортивные соревнования в Копенгагене
1977 год в Дании